The Crucible steht für:

 The Crucible (1914), US-amerikanischer Film von Hugh Ford und Edwin S. Porter 
 The Crucible, Originaltitel von Hexenjagd (Drama), Theaterstück von Arthur Miller (1953)
 The Crucible (Oper), Oper von Robert Ward (1961)
 The Crucible, Originaltitel von Hexenjagd (1996), US-amerikanischer Film von Nicholas Hytner
 das Crucible Theatre in Sheffield